Puig es un término que proviene del catalán, idioma en el cual significa "elevación de terreno".  Tiene su origen en el término franco provenzal* Puy. Puig puede referirse a los siguientes artículos:

Apellido 
 Puig es un apellido de origen catalán, desde donde pasó a Valencia y Baleares, y posteriormente a Hispanoamérica.

Empresas 
 Puig, compañía de moda y perfumes española;

Geografía

Cataluña 
 Puig Gros, municipio de la provincia de Lérida, en España;
 Puig d'Agulles, una montaña que se encuentra en Vallirana, en la provincia de Barcelona;
 Puig Castellar, poblado íbero, en Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona;
 Casa Puig i Cadafalch, casa en Argentona, provincia de Barcelona;
 Puig de Coma Negra, una montaña en los Pirineos;
 Puig Marí, una montaña ubicada en Massanet de la Selva, en la provincia de Gerona;

Islas Baleares 
 Puig d'en Valls, población perteneciente a Santa Eulalia del Río, en Ibiza, España;
 Puig Major, el punto más elevado de la isla de Mallorca;
 Puig de Galatzó, una montaña en Mallorca;
 Puig de Randa, un monte en Algaida, Mallorca;
 Puig de Sant Pere, un barrio de Palma de Mallorca;
 Puig des Moro, una montaña ubicada en Sóller, Mallorca;
 Puig Tomir, una montaña ubicada en Escorca, Mallorca;
 Puig de Bonany, una montaña ubicada en Petra, Mallorca;

Comunidad Valenciana 
 El Puig, municipio de la provincia de Valencia, en España;
 Palacio Velódromo Luis Puig, velódromo de Valencia;
 Puig Campana, monte de la provincia de Alicante;

Otros 
 Normas del Puig, unas normas ortográficas por la sección de Lengua y Literatura de la Real Academia de Cultura Valenciana
 Trofeo Luis Puig, carrera ciclista profesional desaparecida;
 Batalla del Puig, que tuvo lugar en el año 1237, durante la campaña para conquistar la ciudad de Valencia, en España;